Maruim pode referir-se a:

Maruim - nome em tupi de um inseto, uma espécie de mosquitos pequeníssimos (entre os quais o Culicoides paraensis) com uma picada muito dolorida.
Maruim - município brasileiro do estado de Sergipe.
rio Maruim - Um outro nome do rio Imaruí (ou ainda "Imaruim"), no Estado brasileiro de Santa Catarina.
rio Maruim - Um rio do Estado brasileiro da Bahia.
Ilha do Maruim - Uma ilha no Estado brasileiro de Pernambuco.

Desambiguação